Николай Степанович Степа́нов:
 Степанов, Николай Петрович (1851 — ок. 1905) — генерал-майор кавалерии
 Степанов, Николай Петрович (1925—1997) — гвардии красноармеец, Герой Советского Союза (1943)